Асаново — деревня в Юсьвинском районе Пермского края. Расположена в 2 километрах к западу от районного центра Юсьвы, входит в Юсьвинское сельское поселение.

Население по данным переписи 2010 года — 22 человека.

История 
Согласно краткому историческому справочнику Е. Н. Шумилова первые упоминания о деревне относятся к 1782 году, деревня основана Исаковыми — выходцами из деревни Космос (ныне Зуево).

Среди жителей деревни существует другая версия. По ней во время войны 1812 года из Москвы в окрестности Асаново приехали три купца по фамилии Асаковы: первый приехал в деревню Быково, второй — в деревню Аксеново, третий — в деревню Асаново. Со временем, буква «а» в фамилии поменялась на «и», и получилась фамилия Исаков.

В 1929 году в Асаново образовался колхоз, который назвали «Муравей». Затем из ближайших деревень Петрунино и Белюково и из Асаново образовался один колхоз «Гвардеец». «Гвардеец» занимал первое место по району. В годы войны оказывал огромную помощь фронту продуктами, зерном, тёплой одеждой, денежными вложениями. Позже «Гвардеец» вошёл в состав колхоза «Заря будущего».

В Асаново выращивали капусту, помидоры, огурцы в парниках и в открытом грунте. Исаков Гавриил Павлович начал разводить в деревне плодово-ягодные деревья и кустарники: яблони, смородину, малину, а также землянику и клубнику.

В деревне было немало достопримечательностей, например, часовня Иоанна Предтечи. Там отмечали «Истошну», праздник Иконы Божей Матери. В 1920-х годах часовню закрыли, иконы люди забрали себе, а некоторые пустили в пруд.
Ещё одно общественное здание было построено рядом с часовней — правление колхоза «За коммунизм», объединившего жителей Асаново, Петрунино, Пахомово, Белюково.

Позднее на месте часовни был построен клуб. Теперь часовни уже нет, как нет и асановского клуба.

Население

Примечания

Источники 
 Материалы школьного музея д. Асаново

Населённые пункты Юсьвинского района